Яя може да се отнася за:
 Яя – река в Русия
 Яя - селище от градски тип в Русия, административен център на Яйски район в Кемеровска област
 Яя - село във Витебска област в Беларус, намиращо се между Браслав и Друя
 Яя (пияде) – пехотно военно формирование в Анадола (Османската империя и др.)